Harpalyke heeft verscheiden betekenissen:
 In de Griekse mythologie zijn veel Harpalykes.
Harpalyke was een dochter van Harpalykos, koning van Thracië.
Harpalyke was de dochter van Klymenos.
Harpalyke was een maagd, met liefdes voor Iphikles
Harpalyke is ook een maan van Jupiter